Тодирешти има више значења:

 Тодирешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Тодирешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Тодирешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Тодирешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Тодирешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији
 Општина Тодирешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији